Realism – album degli Steril del 2006
 Realism – album dei Magnetic Fields del 2010

Pagine correlate 
 Realismo